John Septimus Roe (1797-1878) explorateur et homme politique britannique ;
 John A. Roe (1977-), joueur australien de rugby à XV ;
John Roe (1959-2018), mathématicien anglais.